Джоэл Бринкли (, 22 июля 1952 года — 11 марта 2014 года) — американский корреспондент, получивший Пулитцеровскую премию за международный репортаж 1980 года. Бо́льшую часть своей карьеры Бринкли посвятил работе в газете The New York Times, для которой освещал национальную и международную повестку.

Биография 
Выросший в семье телевизионного журналиста Дэвида Бринкли, Джоэл Бринкли посещал  в Вашингтоне. Окончив обучение, он поступил в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл. Получив степень бакалавра в журналистике, Бринкли поступил в штат Associated Press в Шарлотте. С 1975 года он три года работал штатным репортёром  в Вирджинии, где освещал местную повестку и работу региональных органов власти. Так, в 1977 году он выпустил серию статей о возрождении Ку-клукс-клана под предводительством Дэвида Дьюка.

В сентябре 1978 года он переехал в Кентукки, чтобы присоединиться к штату . Редакция неоднократно посылала его освещать международные конфликты, одним из которых стала Гражданская война в Камбодже в 1979 году. Вместе с фотографом Джеем Мазером Бринкли представил мировому сообществу падение режима Пола Пота и возникший в результате кризис. Годом позднее журналист и репортёр были отмечены Пулитцеровской премией за международный репортаж. Следующие два года подряд Бринкли становился финалистом премии в номинации «За выдающееся расследование». В 1982 репортажи корреспондента принесли Courier-Journal .

Осенью 1983 года Джоэл Бринкли присоединился к вашингтонскому бюро The New York Times. Он освещал международную повестку, руководил филиалом газеты в Иерусалиме, выступал корреспондентом в Белом доме. В частности, он освещал террористическую атаку на штаб-квартиру американской морской пехоты в Ливане, Войну с наркотиками в США, сбои в работе Федеральной миграционной службы,  и слушания по делу Иран — контрас.

За более чем двадцать лет работы в New York Times Бринкли успел поработать в должности редактора, редактора отделов проектов и журналистских расследований офиса в Вашингтоне, нью-йоркского политического редактора. Всего за свою журналистскую карьеру Бринкли служил в 46 штатах и более 50 странах, был отмечен рядом наград, включая Премию Джорджа Полка. В течение пяти лет с 2001 года он работал директором Фонда журналистских расследований. Позднее Бринкли присоединился к преподавательскому составу Стэнфордского университета, где также писал редакторскую колонку о международной повестке. В конце 2013 года он перешёл в команду  Джона Ф. Сопко в качестве тактического советника. Параллельно он продолжал журналистскую деятельность, выпуская авторские материалы для Politico. Бринкли скончался в 2014-м в возрасте 61 года от острого не диагностированного лейкоза, повлёкшего пневмонию.

Книги 
 Роман «Миссия циркового мастера» (, 1989);
 «Внутри Интифады» (, 1989);
 «Упрямая сила Ицхака Шамира» (, 1989);
 «Определяя видение: битва за будущее телевидения» (, 1998);
 «США против Microsoft: скрытая история знаменательного дела» ( в соавторстве со Стивом Лором, 2001);
 Глава о Джордже Буше младшем в книге «Американское президентство» (, 2004);
 «Проклятие Камбоджи: современная история беспокойной страны» (, 2011).

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Миссия циркового мастера»
 «Определяя видение: битва за будущее телевидения»

Журналисты США
Лауреаты Пулитцеровской премии за международный репортаж
Выпускники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле
Умершие от лейкоза